Termenul opoziție se poate referi la:
 opoziție (astronomie și astrologie), fenomenul de depărtare maximă aparentă între două corpuri cerești pentru un anumit observator

Vezi și 
 Opoziția de dreapta